La uva es el fruto de la vid.

El término Uva, UvA, UVa o UVA también puede referirse a:

La uva ursi, también llamada uva de oso, planta rastrera perteneciente a la familia de las ericáceas; 
UVA, Unidad Valor Adquisitivo, instrumento financiero utilizado en Argentina.
Uva, una provincia de Sri Lanka; 
Uva, freguesia portuguesa del municipio de Vimioso;  
Universidad de Valladolid, una universidad española; 
Universidad de Valencia, una universidad española; 
Universidad de Virginia, una universidad estadounidense;  
Universidad de Ámsterdam (Universiteit van Amsterdam), una universidad holandesa; 
Los rayos UVA, un tipo de radiación ultravioleta; o
 La úvula o campanilla, una proyección muscular que cuelga del borde inferior del paladar blando.